Oligoporus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Dacryobolaceae. De typesoort is Oligoporus farinosus.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 19 soorten (peildatum januari 2022):

Dacryobolaceae
Schimmelgeslacht